,

William May peut désigner :
 William May (fl. 1689–1700), pirate actif dans l'océan Indien.  
 William Henry May, officier de la Royal Navy et Second Sea Lord britannique.